Le tournoi d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1995, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Nicole Bradtke remporte le simple dames. En finale, elle bat Ginger Helgeson, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jill Hetherington et Elna Reinach.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 1995 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1995
Auckland
1995 en Nouvelle-Zélande
Tennis en janvier 1995
Tennis en février 1995